TIS steht für:
 Polikarpow TIS, ein sowjetisches Jagdflugzeug
 , eine herstellerspezifische Software für Kfz-Werkstätten
 Tiefbau, Ingenieurbau, Straßenbau, eine seit 1970 erscheinende Fachzeitschrift
 , siehe Overlay (Halbleitertechnik)
 
 Topographisches Informationssystem
 , über die Halbkugel integrierter Anteil des Lichts, das bei Auftreffen auf eine Oberfläche gestreut wird
 eine terminologische Datenbank des Rates der Europäischen Union, die in der zentralen Datenbank  aufgegangen ist
 taxable income per share und ist eine technische Größe im Zusammenhang mit der Europäischen Richtlinie zur Zinsbesteuerung Kapitalertragsteuer

tis steht für:
 Masadiit-Itneg (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Itneg (Sprache), Nord-Luzon-Sprache der Itneg in Cordillera Central (Philippinen), Luzon, Philippinen

Tis steht für
 Tis, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Tis, Ortsteil von Janov v Orlických horách, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien 
 Tis u Blatna, Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Tis u Luk, Wüstung in der Gemeinde Bražec, Okres Karlovy Vary, Tschechien

Siehe auch:
 TISS

Abkürzung